Westhafen, pont de l'Ouest ou pont occidental en allemand, peut désigner :

Westhafen (Francfort-sur-le-Main), un port fluvial à Francfort-sur-le-Main.
 La Westhafen Tower, un gratte-ciel à Francfort-sur-le-Main.
 Le Westhafen (Berlin), un port fluvial à Berlin.
 La gare de Berlin Westhafen, une gare ferroviaire à Berlin.
 Westhafen, une station de métro à Berlin.

Voir aussi